Angeletti – cognome italiano
 Carlo Angeletti, meglio conosciuto come Marietto – attore italiano. 
 Emilio Angeletti – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Luca Angeletti – attore italiano
 Luigi Angeletti – sindacalista italiano
 Oscar Angeletti – pilota automobilistico argentino
 Pietro Angeletti (XVIII) – pittore italiano
 Pio Angeletti – produttore cinematografico italiano
 Sergio Angeletti, nome d'arte Angese – disegnatore italiano, autore di fumetti e vignette di satira